Il tabellone singolare del Perth Challenger 1984, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1984, è stato vinto da Brian Levine. In finale ha sconfitto Lloyd Bourne (tds n. 1) con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Lloyd Bourne (finale)
  Broderick Dyke (primo turno)
  Chris Johnstone (primo turno)
  Sean Brawley (primo turno)

  Simon Youl (primo turno)
  David Mustard (primo turno)
  John Frawley (semifinali)
  Leif Shiras (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Perth Challenger 1984